Кармановский сельский округ

Московская область 

 Кармановский сельский округ Волоколамского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Кармановский сельский округ Гагаринского района